El término Gambito (del italiano gambetto, zancadilla) hace referencia a varios conceptos:

Ajedrez
Un Gambito es una apertura de ajedrez en la cual se sacrifica material (normalmente un peón) para conseguir una ventaja

Argumento evolucionista
Gambito del Boeing 747: la evolución por selección natural requiere la suposición de un menor número de procesos hipotéticos y por tanto es una explicación mejor que la hipótesis del diseño inteligente divino.

Cómic
Gambito es un personaje ficticio, superhéroe del universo Marvel Comics y miembro de los X-Men.

Cine 
Gambit, película de 1966 protagonizada por Michael Caine y Shirley MacLaine.
Gambito, será una película de Marvel Studios sobre el personaje de cómic Gambito.

Guerra
Operación Gambito formó parte de la operación Neptuno, en la Batalla de Normandía.
Operación Gambito de caballo o Séptima Ofensiva Antipartisana.

Videojuegos 
En el videojuego multijugador para PC y consolas Destiny 2, Gambito es un modo de juego que mezcla de manera innovadora PvE y PvP.